Матве́ево-Курга́нское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в Матвеево-Курганском районе Ростовской области.

Административный центр поселения — посёлок Матвеев Курган.

Население —  чел. ().

География

История 
В 1780-х годах войсковым атаманом Иловайским был основан хутор Матвеев Курган (точная дата основания неизвестна). В 1801 году хутор впервые упоминается как поселение в 23 двора, которое входило в состав Миусского округа. 

Матвеево-Курганский район основан в 1923 году. До 1933 года его территория входила в состав Таганрогского района Северо-Кавказского края, а позднее с сентября 1937 года, район входит в состав Ростовской области. 

Посёлок Матвеев Курган был основан в 1870 году. По переписи 1872 года в нём числилось 138 дворов с 682 жителями. Из них земледельцев было 644, торговцев — 9, ремесленников — 13, прочих жителей — 16. Грамотных в возрасте от 7 до 16 лет было 8 человек. Матвее Курган был административным центром Матвеево-Курганской волости, которая в 1887 году вошла в состав Таганрогского округа.

В ноябре 1925 года был организован Матвеево–Курганский сельский Совет рабочих и крестьянских депутатов.

Матвеев Курган был оккупирован немецкими войсками 17 октября 1941 года, во время Второй мировой войны. Немцы затем создали мощную линию обороны, которую назвали Миус-фронт. Она впоследствии стала ареной ожесточенных боев.

Освободив 14 февраля 1943 года Ростов-на-Дону, войска Южного фронта устремились к реке Миус и 17 февраля освободили посёлок Матвеев Курган. Полностью Матвеево-Курганский район был освобожден 30 августа 1943 года. Более 30 тысяч советских солдат погибли за его освобождение. В боях за район были удостоены звания Героя Советского Союза А.М. Ерошин, П.Г. Пудовкин, В.В. Есауленко.

Состав сельского поселения

Население

Примечания

См. также 
 Административное деление Ростовской области
 Населённые пункты Ростовской области

Сельские поселения Ростовской области
Муниципальные образования Матвеево-Курганского района